Гальегос () — испанская фамилия, означает галисиец. Известные носители:
 Гальегос, Джованни (род. 1991) — мексиканский бейсболист.
 Гальегос, Рафаэль Хосе де (1784—1835) — государственный и политический деятель Коста-Рики.
 Гальегос, Ромуло (1884—1969) — президент Венесуэлы в 1948 году, писатель, журналист.
 Гальегос, Фелипе (род. 1991) — чилийский футболист.

Топонимы 
 Гальегос — река в Аргентине.